È l'autore, con il fratello Pacio, del sepolcro di Roberto d'Angiò presso la Basilica di Santa Chiara a Napoli.

Ai fratelli Bertini si deve, altresì, il Fregio sulla vita e martirio di Santa Caterina d'Alessandria del 1345 custodito, sempre a Napoli, presso la Sala dei marmi del Museo dell'Opera di Santa Chiara.

Voci correlate 
Sepolcro di Roberto d'Angiò

Altri progetti

Collegamenti esterni 
Notizie sui capolavori napoletani dei fratelli Bertini da Santachiara.info.